Partit Popular de Navarra, partit polític de Navarra, delegació del Partit Popular (Espanya)
 Partit Progressista Nacional, partit polític històric de Xile
 Nació Pomo Pinoleville (del seu nom en anglès Pinoleville Pomo Nation), tribu reconeguda federalment d'amerindis pomo de Califòrnia
 Nebulosa protoplanetària (del seu nom en anglès Protoplanetary Nebula), objecte astronòmic corresponent a un episodi curt de l'evolució estel·lar
 Neolític preceràmic (del seu nom en anglès Pre-Pottery Neolithic), període del Neolític que es desenvolupà al Creixent Fèrtil